De kleine prins, een poëtisch verhaal van Antoine de Saint-Exupéry
 De kleine prins (hoorspel), een hoorspel dat gebaseerd is op bovenstaand verhaal
 The Little Prince, een Brits-Amerikaanse muziekfilm uit 1974 die ook gebaseerd is op het verhaal
 Le Petit Prince (2015), een Franse computeranimatiefilm uit 2015 die gebaseerd is op het gelijknamige verhaal
 Le Petit Prince (album), de soundtrack van bovenstaande film
 De kleine prins (serie) (Le Petit Prince), een Franse animatieserie uit 2010 gebaseerd op het verhaal